

Cinema 
 Terrore ad Amityville Park (Prey) – film del 1977 diretto da Norman J. Warren
 Prey – video cortometraggio del 1983 diretto da Shane Burridge
 Prey - La caccia è aperta (Prey) – film del 2007 diretto da Darrell James Roodt
 Prey – film del 2009 diretto da Oscar D'Roccster
 Prey - La preda (Prooi) – film del 2016 diretto da Dick Maas
 Prey – film del 2019 diretto da Franck Khalfoun
 Prey – film del 2022 diretto da Dan Trachtenberg

Geografia 
 Prey – comune dell'Eure (Francia)
 Prey – comune dei Vosgi (Francia)

Musica 
 Prey – album dei Tiamat del 2003
 Prey – singolo dei Parkway Drive del 2018

Televisione 
 Prey – serie televisiva statunitense del 1998
 La preda (Prey) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 Prey – episodio della quinta stagione di CSI: NY
 Prede (Prey) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager

Videogiochi 
 Prey – videogioco del 2006 sviluppato da Human Head Studios e pubblicato da 3D Realms
 Prey – videogioco del 2017, reboot dell'omonimo videogioco sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks

Altro 
 Prey – programma per il tracciamento remoto di computer rubati
 Preda (Prey) – romanzo di Michael Crichton del 2002
 6157 Prey – asteroide della fascia principale